Die Gibraltar Darts Trophy war ein Ranglistenturnier im Dartsport, das vom 6. bis zum 8. Mai 2016 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Es war das dritte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war zum vierten Mal die Tercentenary Sports Hall in Gibraltar.

Als amtierender Titelverteidiger ging Michael van Gerwen ins Rennen, der seinen Titel auch erfolgreich verteidigen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die Gibraltar Darts Trophy 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 4. März 2016 –, von denen alle gesetzt sind
 Die 20 Gewinner des Gibraltar Darts Trophy UK Qualifier vom 11. März 2016
 Die 8 Gewinner des Gibraltar Darts Trophy European Qualifier vom 21. April 2016
 Die 4 Gewinner des Gibraltar Darts Trophy Gibraltar Qualifier vom 5. Mai 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Dave Chisnall
  Ian White
  Adrian Lewis
  Jelle Klaasen
  Terry Jenkins
  Robert Thornton
  Benito van de Pas
  Gary Anderson
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Mervyn King

Gibraltar Darts Trophy UK Qualifier
  Ross Smith
  Nick Fullwell
  Justin Pipe
  Stephen Bunting
  Gerwyn Price
  Daryl Gurney
  Alan Norris
  Jamie Lewis
  John Henderson
  Andy Hamilton
  Steve Beaton
  Mark Walsh
  Steve West
  Joe Murnan
  David Pallett
  Wayne Jones
  Kyle Anderson
  Kevin Painter
  Joe Cullen
  Stuart Kellett

Gibraltar Darts Trophy European Qualifier
  Antonio Alcinas
  Max Hopp
  Christian Kist
  Michael Rasztovits
  Cristo Reyes
  Rowby-John Rodriguez
  Dirk van Duijvenbode
  Jermaine Wattimena

Gibraltar Darts Trophy Gibraltar Qualifier
  David Francis
  George Federico
  Dyson Parody
  Antony Lopez

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 6. Mai 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 7. Mai 2016, die restliche Endrunde am 8. Mai 2016 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

European Darts Tour 2016
2016